Појеница има више значења:

 Појеница (Винцу де Жос), насеље у округу Алба у Румунији
 Појеница (Ариешени), насеље у округу Алба у Румунији
 Појеница (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Појеница (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Појеница (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Појеница (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Појеница (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Појеница (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Појеница (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Појеница (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији